Appelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Gabriel Appelmann (1656–1721), schwedischer Artillerieoffizier, zuletzt im Rang eines Generalleutnants der Infanterie
 Hans Appelmann (1867–1930), deutscher Jurist und Generalstaatsanwalt beim Oberlandesgericht München
 Ines Appelmann (* 1987), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Karl Appelmann (1915–2015), hessischer Politiker (SPD)
 Karl-Heinz Appelmann (* 1939), deutscher Illustrator 
 Markus Appelmann (* 1978), deutscher Fernseh- und Hörfunkmoderator
 Peter Appelmann (1622–1705), schwedischer Amtshauptmann in Pommern